Vitoriani – abitanti di Vitoria
Vitoriani – abitanti di Vitória das Missões